Geografia:
 Montfred: cim del terme municipal de Talavera (Segarra)
 Montfred: cim del terme municipal d'Aitona (Segrià)
 Serra de Montfred: serra del terme municipal d'Aitona (Segrià)

 Edificis:
 Montfred: masia del terme municipal de l'Estany (Moianès)